August Eskelinen – fondista e sciatore di pattuglia militare finlandese
 Kaj Eskelinen – ex calciatore svedese
 William Eskelinen – calciatore svedese